Châtelard steht für:
 Châtelard, Gemeinde in der Provinz Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Châtelard (Lutry), Ort der Gemeinde Lutry, Schweiz
 Château du Châtelard, Schloss in der Gemeinde Montreux, Schweiz

Siehe auch:
 Le Châtelard